Sound of Confusion  – singolo dei Secret Affair del 1980
Sound of Confusion  – album degli Spacemen 3 del 1986